Анатолий Елизаров:
 Елизаров, Анатолий Александрович (род. 1943) — актёр, режиссёр, педагог.
 Елизаров, Анатолий Андреевич (род. 1998) — российский хоккеист, защитник.
 Елизаров, Анатолий Георгиевич (1951—1999) — советский футболист, вратарь.
 Елизаров, Анатолий Николаевич (1937—2018) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2009).